Адельге́йм — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Адельгейм, Евгений Георгиевич (1907—1982) — украинский советский литературовед и критик.
 Адельгейм, Ирина Евгеньевна (род. 1971) — российский литературовед, переводчик.
 Адельгейм, Павел Анатольевич (1938—2013) — священник Русской православной церкви, публицист.
 Адельгейм, Рафаил Львович (1861—1938) — русский актёр, народный артист РСФСР.
 Адельгейм, Роберт Львович (1860—1934) — русский актёр, народный артист РСФСР.
 Адельгейм, Тамара Фридриховна (1904—1979) — советская актриса.